Masure ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Masure (* 1947), französischer Journalist und Schriftsteller
 Geoffroy de Masure (* 1969), französischer Jazzmusiker (Posaune, Komposition)